Millegem (Mol), een gehucht van de Belgische gemeente Mol
 Millegem (Ranst), een gehucht van de Belgische gemeente Ranst